Должность лидера большинства Палаты представителей Иллинойса, обычно на практике называемый лидером большинства палаты Иллинойса, является статусным главой Палаты представителей Иллинойса.

Должностные обязанности 
Лидер большинства Палаты представителей Иллинойса выбирается спикером Палаты представителей штата Иллинойс и является членом партии большинства из законодательной палаты. На практике лидер большинства в палате выступает в качестве помощника спикера и парламентским организатором. Лидер большинства в Палате представителей может председательствовать на кокусах политической партии спикера или руководящей группы, а также может выступать в качестве переговорщика для членов своей политической партии в переговорах с другими политическими лидерами Иллинойса.

Лидер большинства в Иллинойсе получает стипендию в дополнение к своей заработной плате в качестве члена Законодательного Собрания Иллинойса.

По состоянию на 2012 год лидером большинства Палаты представителей штата Иллинойс является Барбара Флинн Керри.

Примечания 

Генеральная ассамблея Иллинойса